Agneepath o Agnipath puede hacer referencia a:

 Agneepath, película de 1990 protagonizada por Amitabh Bachchan.
 Agneepath, película de 2012 protagonizada por Hrithik Roshan y Sanjay Dutt.
 Agnipath, película de 2005.
 Agneepath, serie de televisión 2006.